Olaya Herrera son apellidos y pueden referirse a:

 Enrique Olaya Herrera, un político colombiano y presidente de ese país entre 1930 y 1934.
 el municipio Olaya Herrera en el departamento de Nariño, Colombia.
 el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, Colombia.
 el Parque Estadio Olaya Herrera, es un parque en el barrio homónimo del suroriente de Bogotá, capital de Colombia.